Девять кораблей Королевского флота носили название HMS Grafton, в честь герцога Графтон, еще один был запланирован, но отменен:

 HMS Grafton — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1679, перестроен в 1700; захвачен французами в 1707.
 HMS Grafton — брандер; закуплен в 1694; продан в 1696.
 HMS Grafton — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1709, перестроен в 1725 разобран в 1744.
 HMS Grafton — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1750; продан в 1767.
 HMS Grafton — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1771. На рейдовой службе с 1792; разобран в 1816.
 HMS Grafton — крейсер типа Edgar; спущен на воду в 1892; отправлен на слом в 1920.
 HMS Grafton — эсминец типа G; спущен на воду в 1935; торпедирован в 1940.
 HMS Grafton планировался как эсминец. Заказан в 1944; отменен в 1945.
 HMS Grafton — фрегат типа 14; спущен на воду в 1957; отправлен на слом в 1971.
 HMS Grafton — фрегат типа 23. Продан ВМС Чили, поставлен им в 2007, переименован Almirante Lynch (FF 07).